L'édition 2005 du tournoi de Delray Beach s'est déroulée du 31 janvier au  sur dur.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2005 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Delray Beach

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Delray Beach
ATP 2005
Tennis aux États-Unis en 2005
Sport en Floride en 2005
Tennis en janvier 2005
Tennis en février 2005